Na startovní listině Tour de France 2011  bylo celkem 198 cyklistů z 22 cyklistických stájí. 98. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Roman Kreuziger (112. místo), startující za kazašskou stáj  Astana.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 2011